Рудольф Австрийский (): Рудольф Австрийский (1788—1831) — эрцгерцог Австрийский, кардинал, композитор и пианист.
 Рудольф, кронпринц Австрийский (1858—1889) — единственный сын императора Австрии Франца Иосифа I и его супруги Елизаветы Баварской.
 Рудольф фон Габсбург(-Австрийский) (1919—2010) — австрийский эрцгерцог из династии Габсбургов, младший сын императора Карла I и Циты Бурбон-Пармской.